Соревнования в суперкомбинации в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования в скоростном спуске начались в 11:00 по местному времени (UTC+4), а слалом стартовал в 15:00. В женской суперкомбинации приняли участие 39 спортсменок из 21 страны. 

Женщины 10-й раз разыграли медали в комбинации на Олимпийских играх. Дисциплина дебютировала на Играх 1936 года.

Олимпийской чемпионкой 2010 года и действующей чемпионкой мира 2013 года в этой дисциплине являлась немка Мария Хёфль-Риш. Она вновь выиграла золото.

6 февраля во время тренировочного заезда в скоростном спуске уже первая вышедшая на трассу американка Лоренн Росс упала, после чего организаторы внесли изменения в трассу. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске Джулия Манкусо посчитала, что одной из причин стал низкий уровень «тестовых» горнолыжников (), которые по правилам выходят на трассу до соревнующихся спортсменов, её мнение поддержала Тина Вайратер. Тестовые горнолыжники ехали слишком медленно и не смогли выявить опасные участки трассы. После изменения трассы тренировка продолжилась, лучше время показала Анна Феннингер.

Мария Хёфль-Риш стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Николь Хосп выиграла свою вторую олимпийскую медаль после серебра в слаломе в 2006 году. Для Джулии Манкусо эта медаль стала уже четвёртой в карьере на Олимпийских играх, в комбинации она была второй на Играх 2010 года. 

Лара Гут, которая шла второй после скоростного спуска, не сумела финишировать в слаломе.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр